Куников (Куникова) — фамилия.

 Куников, Цезарь Львович (1909—1943) — Герой Советского Союза.
 Куникова, Елена Львовна (в замужестве Финкельштейн, 1906—1971) — советский театровед.
 Куникова, Наталья Юрьевна (в замужестве Любимова) — переводчик и писатель, внучка Ц. Л. Куникова.
 (2280) Куников — типичный астероид главного пояса, открытый в 1971 году.

См. также 
 Площадь Цезаря Куникова
 Куликов
 Кутиков